La Prva hrvatska nogometna liga 1992-1993, conosciuta anche come 1.HNL, è stata la seconda edizione della massima serie del campionato di calcio croato disputata tra il 23 agosto 1992 e il 12 giugno 1993 e conclusa con la vittoria del Croazia Zagabria, al suo primo titolo.

Fu il primo torneo croato riconosciuto almeno a posteriori dalla UEFA, che quindi permise l'accesso ad alcune delle coppe europee.

Capocannoniere del torneo fu Goran Vlaović (Croazia Zagabria), con 23 reti.

Formula 
Il numero di squadre partecipanti passò da 12 a 16 e disputarono un turno di andata e ritorno per un totale di 30 partite.

Le ultime due classificate avrebbero dovuto essere retrocesse ma fecero entrambe ricorso alla federazione che accolse le loro motivazioni allargando a 18 il numero delle squadre nella stagione successiva.

La Federazione venne al termine della stagione riconosciuta dalla UEFA che permise ai club croati di partecipare alle coppe europee. In questa edizione le squadre ammesse furono due: la vincente alla UEFA Champions League 1993-1994 mentre la vincitrice della coppa nazionale alla Coppa delle Coppe 1993-1994, mentre si era fuori tempo per la terza competizione continentale.

Il HAŠK Građanski Zagabria cambiò nome in Croazia Zagabria.

Squadre

Classifica finale 
 
Legenda:
      Campione di Croazia
      Qualificata alla Coppa delle Coppe

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti 
 Croazia Zagabria Campione di Croazia 1992-93 e ammessa alla UEFA Champions League
 Hajduk Spalato Qualificata alla Coppa delle Coppe
 Belišće e Šibenik avrebbero dovuto retrocedere, ma hanno fatto ricorso, motivandolo con la difficile situazione logistica (non potevano utilizzare il proprio stadio di casa a causa della guerra) e la federazione ha cancellato le retrocessioni.

Risultati

Tabellone 
      Vittoria squadra in casa
      Pareggio
      Vittoria squadra in trasferta

Calendario 

 Fonte: prva-hnl.hr

Statistiche

Classifica marcatori

Squadra campione

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1992-93
Treća Liga 1992-93
Hrvatski nogometni kup 1992-1993

Collegamenti esterni 
Stagione 1992-93 su HRnogomet
Stagioni 1991-2000 su webalice.it
 
 

Calcio nel 1992
Calcio nel 1993
Prva hrvatska nogometna liga